L'édition 2002 du tournoi de tennis du Japon se déroule du  au , sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. Kenneth Carlsen remporte l'épreuve en simple, Jeff Coetzee et Chris Haggard celle en double.

Lauréats 
Kenneth Carlsen remporte le tournoi en simple en battant en finale Magnus Norman. Il s'agit de son  ATP en simple, le  sur dur et le  de sa carrière dans la catégorie International Series Gold.

En double, Jeff Coetzee et Chris Haggard remportent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Jan-Michael Gambill et Graydon Oliver. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Japon (WTA 2002) (édition féminine)
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2002
Tennis masculin en 2002
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 2002
Tennis en septembre 2002
Tennis en octobre 2002